Името Омарчево носят две български села:

 Омарчево (Област Сливен)
 Омарчево (Област Шумен)